Храм Апо́столов Симо́на и Фадде́я — римско-католический приход в Центральном районе города Сочи, Краснодарский край, Россия. Приход принадлежит Краснодарскому деканату Епархии Святого Климента в Саратове.

История 
Предшественником храма была католическая часовня, располагавшаяся неподалёку (по адресу: ул. Волгоградская, 41) и построенная в 1992 году при польском национально-культурном центре священником Богданом Севериником и монахинями сёстрами-лоретанками. В часовне имелся электронный орган, резные распятия, небольшой витраж. Непосредственно сам храм построен позже, в 1995—1997 в стиле неоготики. Алтарь храма освящён в честь святых апостолов, которые, согласно католической традиции, проповедовали на Кавказе.

Прихожане 
Ранее основную массу прихожан составляли сочинцы с польскими, белорусскими и украинскими корнями. Впоследствии, после массового переселения армян в г. Сочи, значительную часть прихожан стали составлять армяне-католики.

Адрес 
 354000, Сочи, ул. Параллельная, 11
Телефон: +7 (8622) 61-60-81

Ссылки 
 Сочи. Храм свв. апп. Симона и Фаддея «СВЕТ ЕВАНГЕЛИЯ», № 11 (207), 14 марта 1999

Храмы Сочи
Симона и Фаддея
Культовые сооружения, построенные в 1997 году в России
1990-е годы в Краснодарском крае